Der Masseur steht für:

 Der Masseur (2005), Film von Brillante Mendoza
 Der Masseur (2020), Film von Małgorzata Szumowska und Michał Englert